A Voice from the Dead – cortometraggio del 1908 diretto da Edwin S. Porter
A Voice from the Dead – cortometraggio del 1921 diretto da Fred Paul